Гаврон () — фамилия.

Известные носители:
 Гаврон, Рафи (род. 1989) — англо-американский киноактёр, внук следующего.
 Гаврон, Роберт, барон Гаврон (1930—2015) — британский государственный и общественный деятель, пожизненный лорд.

См. также 
 Гавронский